Trennbach ist Namensteil folgender Personen:

 Urban von Trennbach (1525–1598), von 1561 bis 1598 Fürstbischof des Bistums Passau

Siehe auch:
 Trennbach-Kapelle,  kleinste der vier Kapellen am ehemaligen Domkreuzgang des Passauer Domes und Grablege von Fürstbischof Urban von Trennbach
 Obertrennbach